Пётр Бернга́рдович Стру́ве (а, Пермь — 26 февраля 1944 года, Париж) — русский общественный и политический деятель, редактор газет и журналов, экономист, публицист, историк, социолог, философ.

Биография 
Струве был сыном пермского губернатора Бернгарда Струве и внуком астронома Василия Струве. В Санкт-Петербурге жил с 1882 года, учился в 3-й гимназии.

Из либералов к истокам русского марксизма 
Становление политических убеждений у юноши произошло рано, впоследствии Струве вспоминал:  …как в 1885 году я стал, по страсти и по убеждению, либералом и конституционалистом, так года три спустя я стал — на этот раз только по убеждению — социал-демократом. Только по убеждению, ибо социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем социализма чисто рассудочным путём, придя к заключению, что таков исторически неизбежный результат объективного процесса экономического развития. Ныне я этого больше не думаю.

В 1889 году покинул родительский дом и поселился в семье издательницы А. М. Калмыковой, по воспоминаниям Анны Елизаровой-Ульяновой: «Струве вырос в её семье, — был в гимназические годы её воспитанником и, как она говорила, был ближе ей, чем её собственный сын, пошедший по другому пути». В 1889 году начинает учиться на естественном, а на следующий год на юридическом факультете Петербургского университета. В 1890 году там он увлёкся марксизмом и основал марксистский кружок. В этот кружок входили в том числе А. Н. Потресов и М. И. Туган-Барановский.

В 1892 году учился в университете в Граце (Австрия) у социолога Л. Гумпловича и решил стать экономистом. Тогда же начал публицистическую деятельность статьями против народников в немецкой социал-демократической прессе. По возвращении вышел из Императорского Санкт-петербургского университета (ноябрь 1892 года). Служил в общей канцелярии Министерства финансов, библиотекарь в Учёном комитете министерства (1893—1894 годы). В апреле 1894 года ошибочно был арестован в связи с «Группой народовольцев». Проводит 19 дней в предварительном заключении. В результате всего он оказывается под судебно-полицейским надзором.

В августе опубликовал книгу «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», которая открыла эпоху борьбы русского марксизма с народничеством в легальной печати и стала «символом веры» социал-демократов в России. Книга, выдвинувшая Струве в ведущие теоретики марксизма, доказывала прогрессивность капитализма и завершалась словами: «Признаем нашу некультурность и пойдём на выучку к капитализму».

Член Императорского Вольного экономического общества (1895 год). В январе 1895 года распространил анонимное «Открытое письмо Николаю II», при вступлении на престол подтвердившему курс на политику контрреформ. Экстерном сдал экзамены за курс юридического факультета (1895 год).
С 10.03.1896 г. стал помощником у присяжного поверенного А. А. Никонова в округе Санкт-Петербургской судебной палаты.

В 1896 году — участник Лондонского конгресса II-го Интернационала. Написал аграрную часть доклада российской делегации, с которым выступил Г. В. Плеханов. Редактор первых марксистских журналов «Новое слово» (1897 г.) и «Начало» (1899 г.). В числе книг по теории и истории капитализма и рабочего движения в 1898 году под его редакцией вышел I-й том «Капитала» К. Маркса. Для I съезда РСДРП в 1898 году написал «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии» — первый документ этой партии. В 1899 году в напечатанной в Германии на немецком языке работе «Марксова теория социального развития» подверг критике взгляды Маркса на неизбежность социальной революции.

В апреле 1900 года в Пскове принимает участие в организационном совещании по созданию газеты «Искра»: одна сторона была представлена В. И. Лениным, Ю. О. Мартовым, А. Н. Потресовым, С. И. Радченко, другая — им совместно с М. И. Туган-Барановским.

В либеральном движении 
В дальнейшем идейные искания приводят Струве от марксизма к философскому идеализму и либеральному консерватизму.

Летом 1900 года налаживает контакты с конституционалистским крылом земских либералов, в частности с И. И. Петрункевичем. Таким образом Струве начинает объединение всех антисамодержавных сил, разделяющих идею политической свободы. На переговорах зимой в Мюнхене с Плехановым, Лениным, Потресовым и Верой Засулич подписывает договор об участии в финансировании изданий их стороны и издательства совместного «Современного обозрения» для публикации документов, обличающих российский режим. 17 марта 1901 года принимает участие в демонстрации на Казанской площади, после чего его ссылают в Тверь. Его поклонник, издатель Д. Е. Жуковский предлагает ему деньги для издательства за границей журнала, пропагандирующего создание конституционного правительства в России. Струве добивается от властей разрешения уехать за рубеж. При содействии влиятельных знакомых он его получает и в декабре уезжает в Германию.

С 1901 года в эмиграции, с 1902 года редактор журнала «Освобождение». Ещё в ссылке стал инициатором и одним из авторов сборника «Проблемы идеализма» (1902), в котором стремился обосновать философские основы либеральной политики и по цензурным соображениям выступил под псевдонимом. Один из создателей либерального «Союза освобождения». В 1904 году в качестве делегата этого движения принял участие в Парижской конференции оппозиционных и революционных партий России.

В 1905 году вернулся в Россию, амнистия, дарованная ему лично по ходатайству С. Ю. Витте догнала его в пути. Член ЦК партии кадетов (1905—1915), 8 июня 1915 года вышел из ЦК, а фактически отошёл от партии в 1908 году.
С 15 декабря начал выходить его журнал «Полярная звезда». 20 марта 1906 года он был закрыт цензурой, а Струве привлечён к судебной ответственности.

В 1906 год—1917 год — в Санкт-Петербургском политехническом институте: преподаватель, доцент, с 30 июня 1914 года экстраординарный профессор, заведующий кафедрой политэкономии. Основной экономический труд Струве — «Хозяйство и цена», его магистерская (I том, защита 7 декабря 1913 года в Императорском Московском университете) и докторская (II том, защита 17 февраля 1917 года в Императорском Киевском университете им. Св. Владимира) диссертации.

В 1906 году, в ноябре после смерти В. А. Гольцева, был приглашён членом редакции А. А. Кизеветтером в соредакторы (последний только на этом условии возглавил журнал «Русская мысль»). Летом 1911 года из-за разногласий Кизеветтер подал в отставку, а Струве оставался его редактором до закрытия большевиками в 1918 году.

В 1907 году — депутат II Государственной думы от Петербурга, статский советник. В Думе возглавлял комиссию об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых и ремесленных заведениях.

С осени 1907 года один из ближайших сотрудников «Московского еженедельника» (редактор-издатель Е. Н. Трубецкой).

Вдохновитель и участник сборника «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции», содержавшего также статьи его единомышленников Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского (Москва, 1909).

1915 год — председатель секретного Особого межведомственного комитета по ограничению снабжения и торговли неприятеля при министерстве торговли и промышленности (по 1917). В том же году вошёл в академическую Комиссию по изучению естественных производительных сил (КЕПС), возглавляемую академиком В. И. Вернадским. Консультировал нового главноуправляющего министерством промышленности и торговли В. Н. Шаховского (с 18 февраля 1915 г.) по социальным вопросам.

В 1916 году Струве стал представителем Всероссийского земского союза в Особом совещании по продовольственному делу (по 1917), получил звание почётного доктора Кембриджского университета.

1917 год — в апреле-мае — директор Экономического департамента МИД. В мае избран в ординарные академики Российской академии наук (исключён в 1928 году, в 1990 году восстановлен).

Участник Государственного совещания. Член Предпарламента, входил там в комиссию по международным делам, выступал в нём с антиреволюционных, оборонческих позиций.

Борьба с большевиками 
К Октябрьской революции Струве отнёсся отрицательно. В декабре он уже в составе нелегальной организации «Правый центр», вместе с ещё одним его представителем Г. Н. Трубецким, двадцать шестого декабря 1917 г. отправился на Дон. В Новочеркасске во время начала формирования Добровольческой армии он совместно с П. Н. Милюковым способствовал разрешению конфликта между генералами М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым по разделению полномочий. Избран в Донской гражданский совет, являвшийся политическим совещанием при генерале Алексееве.

В феврале 1918 года, в момент вынужденного ухода армии из области Войска Донского в поход, названный Ледяным, военные старались не брать с собой гражданских, и Струве пришлось покинуть армию. Через Царицын он со спутниками (Н. С. Арсеньевым, Г. Н. Трубецким и его сыном Костей) пробрался к началу марта в Москву и до августа жил на нелегальном положении. Участвовал в нелегальных собраниях Союза земельных собственников. В мае участвовал в создании самой мощной подпольной антибольшевистской организации «Национальный центр» и активно работал в его московском отделении.

В 1918 году стал редактором и одним из авторов сборника «Из глубины». С началом красного террора, развёрнутого большевиками после покушения на Ленина, покинул Москву и через Новгородскую губернию и Петроград добрался до Вологодской губернии, где скрывался в имении Алятино. В ноябре 1918 года вместе с провожатым Аркадием Борманом нелегально путешествовал по российскому Северу. Ненадолго заехав в Петроград, при помощи своего провожатого нелегально — как посланец «Национального центра» — перешёл финскую границу 9 декабря. В начале января генерал Н. Н. Юденич встретился с представителями центра П. Б. Струве и А. В. Карташёвым и пришёл к тому же решению, что и генерал Деникин, и адмирал Колчак (независимо от них), а именно: о пользе тесного сотрудничества с представителями «Национального центра», готовыми всесторонне поддерживать военную диктатуру впредь до созыва свободно избранного Учредительного собрания и в то же время вести активную политическую деятельность в лагере победивших союзников в пользу добровольческих армий, опираясь на свою последовательную антигерманскую позицию и признание своего либерально-демократического профиля. Прибывшие из Петрограда в Гельсингфорс члены этой антибольшевистской группировки проявили после встречи с генералом Юденичем большую энергию и умело подготовили почву для возглавления им военно-политического центра в Финляндии.

Но финские задворки Струве были не по душе. В середине января он отправился в Лондон. Там он провёл шесть недель, в основном в компании семьи А. В. Тырковой-Вильямс и русского посла К. Д. Набокова. В Лондоне он участвовал в работе «Комитета освобождения России», который был организован в начале февраля 1919 года. В комитет, председателем которого был избран его коллега по РАН академик М. И. Ростовцев, а секретарём А. В. Тыркова-Вильямс, входили также П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, И. В. Шкловский (зам. председателя), К. Д. Набоков. В официальном отчёте о работе комитета отмечалось, что главная его задача — содействовать возрождению России и поднятию престижа России за границей. Для достижения этих целей Комитет ежедневно выпускает печатные бюллетени с фактическим осведомлением о том, что делается в России. Им организовано широкое распространение телеграмм. С весны 1919 г. комитет установил связь с правительством адмирала А. В. Колчака и стал получать от него субсидии.

В марте-сентябре 1919 года в Париже участвовал в работе «Русского политического совещания». В РСФСР по решению суда был приговорён к смертной казни. В начале октября прибыл на Юг России в Ростов-на-Дону и возглавил редакцию газеты «Великая Россия».

Вошёл в члены Особого совещания при генерале А. И. Деникине. В феврале 1920 года после поражения Деникина эвакуируется из Новороссийска в Константинополь. Входил в состав правительства генерала П. Н. Врангеля (начальник управления иностранных дел). Оказал большое влияние на формирование политики правительства, охарактеризованной им как «левая политика правыми руками». Его усилиями Франция де-факто признала правительство Врангеля. Эвакуация белых войск из Крыма застала его в дипломатической командировке.

Деятельность в эмиграции 
В январе 1921 года вышел в отставку и вернулся в Париж. Пытался возобновить ежемесячный литературно-политический журнал «Русская мысль», который под его редакцией выходил в 1921 в Софии, затем в Праге (1922—1923), Берлине (1923—1926) и, наконец, в 1927 в Париже. Но так как все свои силы Струве в то время отдавал другому своему «детищу» — газете «Возрождение», то идею возобновления «Русской мысли» в эмиграции ему пришлось окончательно оставить. Газету он редактировал с 11 мая 1925 года — с момента подписания контракта — и до вытеснения его из газеты 16 августа 1926 года. В Болгарии Струве оставил много последователей в области экономики, особенно своих студентов, которые эмигрировали и заняли академические должности в болгарских университетах (наиболее известными из которых являются Симеон Демосфенов и Наум Долинский),.

Член Парижской и Брюссельской Академических групп и член Совета Института русского права и экономики при юридическом факультете в Париже. Один из организаторов Русского национального комитета (1921—1940) и с самого основания товарищ председателя Русского национального комитета в Праге .
Один из учредителей возрождённого в Праге в 1923 году Братства Святой Софии и его активный деятель.
Один из первых членов с 1925 года возрождённого «Русского исторического общества» в Праге. Был избран председателем Российского зарубежного съезда, проходившего в Париже в апреле 1926 года. Участвовал в деятельности Русского юридического факультета в Праге. Редактировал еженедельник «Россия» (1927—1928). С 1928 года проживал в Белграде: ему было предложено место председателя отделения общественных наук Русского научного института. Читал курс социологии на кафедрах в Белграде и Суботице. Редактировал еженедельник «Россия и славянство» (1928—1934), после Струве отошёл от политической деятельности. Член Союза русских писателей и журналистов в Королевстве Югославия, в 1930—1931 его председатель.  Самой колоритной фигурой был Пётр Бернгардович Струве, с его пышной седой бородой, будто бы окунувшийся в неё и дремлющий в кресле с полузакрытыми глазами, но не пропускающий ни слова из того, что говорится или читается, и производящий затем логический разгром бедного оратора. 

В. В. Шульгин вспоминал об одной его лекции о Февральской революции для членов НТС, на которой присутствовал Струве. После лекции начались прения и Струве заявил, что у него была единственная причина для критики Николая II — что тот был излишне мягок с революционерами, которых, по словам Струве, нужно было «безжалостно уничтожать». Шульгин в шутку спросил, уж не считает ли Струве, что и он сам должен был быть уничтожен. Струве, чрезвычайно разволновавшись, воскликнул: — Да! И, встав со своего места, зашагал по зале, треся седой бородой. — Да, и меня первого! Именно так! Как только какой-нибудь революционер поднимал голову свою — бац! — прикладом по черепу! В результате председательствующий, опасаясь за здоровье Струве, был вынужден прекратить обсуждение.

В конце жизни работал над трудами «Система критической философии» (рукопись погибла) и «Социально-экономическая история России» (не окончена, опубликована в 1952 г.). В 1941 году был арестован немецкими оккупантами как «друг Ленина». Освобождён после трёхмесячного заключения. В июле 1942 года ему с супругой удалось выехать к детям в Париж. Смерть настигла его там зимой 1944 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Семья 
Был женат на Нине Александровне, урождённой Герд (1867—1943), дочери А. Я. Герда.

Дети:
 Глеб (1898—1985) — русский поэт, литературный критик и литературовед, переводчик;
 Алексей (1899—1976), библиограф, библиофил, антиквар;
 Константин (архимандрит Савва) (1900—1949), основал Сергиевское братство в Париже, издавал «Сергиевские листки»; c 1931 года — насельник монастыря преподобного Иова Почаевского в Ладомировой, с 1945 года — его настоятель
 Лев (1902—1929);
 Аркадий (1905—1951).
Внуки:
 Струве, Никита Алексеевич (1931—2016);
 Струве, Пётр Алексеевич (1925—1968), протоиерей, врач; вместе с женой Татьяной Борисовной Струве (в девичестве Лебедевой, 1922—2005), племянницей художника П. Я. Зальцмана, участвовал в движении Сопротивления во Франции.

Память 
В память о П. Б. Струве на стене пермского Дома губернатора, в котором он родился в 1870 году, установлена мемориальная доска.

В массовой культуре 
В художественном многосерийном телевизионном фильме «Раскол» роль Струве сыграл Борис Плотников.

Библиография 
В 2004 года в издательстве «Русский путь» вышла книга «Дневник политика (1925—1935)», которая представляет собой отклики П. Б. Струве на все сколько-нибудь значимые события российской, международной экономической, политической и культурной жизни 1920—1930-х годов.

Список произведений 
 Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. — , 1894. — 301 с.
 Die Marxsche Theorie der sozialen Entwicklund. Ein kritischer Versuch. // «Arhiv fur Sozialt Gesetzgebund und Statistik», 1899.
 Марксовская теория социального развития — Киев, 1905. — 63 с.
 Марксова теория социального развития. Критический опыт. / Перевод А. В. Чусовой под редакцией Н. С. Плотникова. // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 год. — М.: ОГИ, 2000.
 Betrachtungen über die russische Revolution. In: Melnik, J. (1906): Russen über Russland. Frankfurt a. M., Rütten & Loening, S. 1-16.
 Отрывки о государстве // Русская Мысль. 1908. № 5.
 Patriotica. Политика, культура, религия, социализм / Сб-к статей за 5 лет (1905—1910). — , изд. Д. Жуковского. — 1911. — 620 с.
 Крепостное хозяйство. М. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1913.
 Хозяйство и цена. Часть вторая. М.: Изд. П. П. Рябушинского. 1916.
 Историческое введение в политическую экономию, 1916
 Исторический смысл русской революции и национальные задачи. // Из глубины. Сборник статей о русской революции. — 1918.
 Размышления о русской революции — София, 1920. — 34 с.
 Генерал П. Н. Врангель. // Россия. — 1928. — № 35. — С. 1.
 Наблюдения и исследования из области хозяйственной жизни и права Древней Руси. I. Существовал ли в Древней Руси феодальный правопорядок? — II. Наименование `крестьянин`. Отдельный оттиск из `Сборника русского института в Праге`. — Прага: Типография `Политика.` 1929.
 Три стиля русской исторической науки и С. Ф. Платонов. // История и историография России : из научно-литературного наследия русского зарубежья. М: Русский мир. 2006.
 
 Избранные сочинения. — : РОССПЭН, 1999. — ISBN 5-86004-145-4.

Примечания

Литература 
 
 Сборник статей, посвящённых Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. 1890—1925. Прага. 1925.
 «Русская свобода и Великая Россия». Публицистика 1917—1920 гг. / науч. ред. и авт. вступ. ст. А. А. Чемакин, сост. и авт. коммент. А. А. Чемакин и А. А. Пигарев. — М. : Фонд «Связь Эпох»; Издательский центр «Воевода». — 352 с. ; 16 с. ил. ISBN 978-5-9907253-3-1
 Белов С. В. История одной «дружбы»: В. И. Ленин и П. Б. Струве. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2005.
 Даватц В. Х. Правда о Струве: опыт одной биографии. — Белград: Издание Рыбинского. — 1934.
 Колеров М. А. Пётр Струве в 1905—1908 годах: культура и социал-либерализм // Тетради по консерватизму: Альманах. — № 4. — М.: Некоммерческий фонд — Институт социальноэкономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2017.
 Колеров М. А. Пётр Струве: революционер без масс, 1870—1918 : приложение: Новое собрание сочинений П. Б. Струве (1903—1917) — М. : Циолковский, 2020. — 459, [3] с. — ISBN 978-5-6043673-3-9
 Ленин В. И. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве
 
 Ocтровский A. В. Pоccия. Cамoдержавиe. Pеволюция. Т. I. М.: Товарищество научных изданий KMK. 2020. — 622 с. ISBN 978-5-907372-01-6
 Пайпс Р. Струве. Биография. В 2 т. — : Московская школа политических исследований, 2001.
 
 Троцкий Л. Господин Пётр Струве в политике, Господин Пётр Струве
 Франк С. Л. Воспоминания о П. Б. Струве. // Франк С. Л. Непрочитанное… — : Московская школа политических исследований, 2001.
 Франк С. Л. Умственный склад, личность и воззрения П. Б. Струве.

Ссылки 
 Струве Пётр Бернгардович
 Единомышленники. Оппоненты. Враги. К 150-летию Владимира Ленина и Петра Струве (05.03.2020) // Государственный музей политической истории России
 Его статьи на Math-Net.Ru

Экономисты Российской империи
Экономисты по алфавиту
Философы России
Публицисты России
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Историки русской эмиграции
Российские марксисты
Теоретики марксизма
Социал-демократы России
Кадеты
Веховцы
Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Члены Временного совета Российской республики
Члены правительства Юга России
Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Пётр Бернгардович
Статские советники
Почётные доктора Софийского университета